Элезинниг Хову — название нескольких населённых пунктов:
 Элезинниг Хову — местечко в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва.
 Элезинниг Хову — местечко в Дзун-Хемчикском кожууне Республики Тыва.